Jakobsthal bezeichnet:
 Jakobsthal (Heigenbrücken), ein Ortsteil von Heigenbrücken im Spessart, Bayern
 eine Siedlung und ehemalige Spinnerei in der Nähe von Bülach, Kanton Zürich, Schweiz
 eine Siedlung in der Nähe von Hofstetten (ZH), Schweiz
 Jakuszyce (ehemals Jakobsthal im Landkreis Hirschberg, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen 
 Ciemnioch (ehemals Jakobsthal im Landkreis Ortelsburg, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Name? (ehemals Jakobsthal im Landkreis Regenwalde, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch
 Jacobsthal
 Jakobstal